

Géographie
 Port Joli, localité de la Nouvelle-Écosse situé à Queens.
 Refuge d'oiseaux de Port-Joli, refuge d'oiseaux migrateurs située près de cette communauté.
 Port-Joly, seigneurie de la Nouvelle-France dont le territoire correspond à Saint-Jean-Port-Joli.
 Rivière Port Joli, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent se déversant à Saint-Jean-Port-Joli et coulant dans Saint-Damase-de-L'Islet, Sainte-Louise et de Saint-Jean-Port-Joli, dans la MRC de L'Islet, dans  Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Dérivé
 Saint-Jean-Port-Joli, municipalité du Québec situé dans L'Islet.